David Howell (schaker)
 David Howell (golfer)
 David Howell (politicus)